Яковлевская — деревня в России:

Архангельская область 
 Яковлевская — в Виноградовском районе.
 Яковлевская — в Няндомском городском поселении Няндомского района.
 Яковлевская — в Шалакушском сельском поселении Няндомского района.
 Яковлевская — в Шенкурскском районе.

Вологодская область 
 Яковлевская — в Бабаевскском районе.
 Яковлевская — в Сямженскском районе.
 Яковлевская — в Барятинскском районе Калужской области.
 Яковлевская — в Афанасьевскском районе Кировской области.
 Яковлевская — в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Яковлевская — в Прилузском районе республики Коми.

См. также 
 Яковлев
 Яковлевский